Sorbets ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sorbets (Gers) im Département Gers
 Sorbets (Landes) im Département Landes